Malambo steht für:

Malambo (Atlántico), kolumbianische Stadt und Gemeinde im Departamento Atlántico
Malambo (Volkstanz), argentinischer Volkstanz
Malambo (1942), argentinischer Film von 1942
Malambo (1984), österreichischer Film von 1984